Соревнования «Дружба-84» по спортивной гимнастике прошли 20—26 августа в Оломоуце (Чехословакия).

Результаты

Литература, ссылки 

 Панорама спортивного года, 1984. — : «Физкультура и спорт», 1985. — С. 75—76.

Гимнастика
Международные спортивные соревнования в Оломоуце
Август 1984 года
Международные соревнования по гимнастике в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1984 году